Новина — оперативне інформаційне повідомлення.
 Новина — те ж саме, що й новинка.
 Новина — земля ніколи не орана або вперше зорана.
 Новина — урожай нинішнього року.
 Новина — родовий герб шляхетських родів Білорусі, України, Литви і Польщі.
 «Новина» — роман І. С. Тургенєва.

Топонім

Новина — село (Мінська область, Мядельський район).

Новина — село (Житомирська область, Коростенський район).

Див. також 
 Новини (значення)
 Нов

Посилання